Hayesville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hayesville Township (Clay County, North Carolina)
 Hayesville Township (Franklin County, North Carolina)